Список малых населённых пунктов Борисовского района Минской области Белоруссии.

Список 
 Примечания 

Борисовский район